Moineaux est un nom commun, pluriel de « moineau » et un nom de famille.

Patronyme 

 Joseph Moineaux (1815-1896), humoriste, journaliste, chroniqueur, écrivain et librettiste, connu sous le nom de plume Jules Moinaux
 Georges Moineaux (1858-1929), dit Courteline, romancier et dramaturge français, fils du précédent

Autres 
Architecture
 Cache-moineaux, élément servant à fermer des interstices sous les toits
 "Pignon à pas de moineaux", une autre dénomination du pignon à redents ou du pignon à gradins 
Cinéma
 Les Moineaux, film muet américain de William Beaudine et Tom McNamara (1926)
 Moineaux de Paris, film français réalisé de Maurice Cloche (1952)

Littérature
 Les Aventures des Moineaux, série de bande-dessinée créée par Rodolphe et Louis Alloing
 Le Chat et les Deux Moineaux, fable de Jean de La Fontaine